De 55ste editie van het golftoernooi World Cup of Golf vond van 26-29 november 2009 voor de derde keer plaats op de Olazábal baan (par 72 met 145 bunkers) van het Mission Resort in Shenzhen. Het toernooi heet sinds 2007 officieel de Omega Mission Hills World Cup.

De World Cup wordt gespeeld door 28 landenteams, bestaande uit twee spelers.

Deelnemers 

 T = tie = gedeelde plaats
 Brazilië won in een play-off van Guatemala.
 Ierland en Noord-Ierland spelen onder de gezamenlijke Ierse vlag. Beide spelers komen uit Noord-Ierland.

Externe links 
 World Cup 2009
 Chili wint de kwalificatie, foto

World Cup of Golf
Golftoernooi in China
Golf in 2009
Golf
Sport in Shenzhen